Мельхерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мельхерс, Гари (1860—1932) — американский художник немецкого происхождения.
 Мельхерс, Мельхер (1882—1961) — шведский композитор и музыкальный педагог.
 Мельхерс, Пауль Лудольф (1813—1895) — немецкий кардинал, иезуит.